Sulimów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sulimów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sulimów, un village dans la voïvodie de Lublin